Пинеджем I — верховный жрец Амона в Фивах в 1070—1032 годах до н. э. и фактический правитель юга Египта с 1054 года до н. э.

Происхождение 

Он был сыном верховного жреца Амона Пианха и знатной дамы Ноджмет. Однако, многие египтологи сегодня считают, что его предшественником был не его отец, а Херихор. Согласно этой гипотезе, Пинеджем был слишком молод, чтобы стать верховным жрецом Амона после смерти Пианха, и его место занял Херихор.

Правление 
Пинеджем унаследовал политическую и религиозную власть в Фивах. Ему удалось укрепить свою власть над Средним и Верхним Египтом, таким образом утвердив, свою независимость от фараонов Таниса. Женой Пинеджема стала , дочь Рамсеса XI, что позволило ему наладить связи с влиятельными кланами того времени. Примерно в 1061 или 1062 году до н. э. Пинеджем провозгласил себя фараоном Верхнего Египта, передав обязанности верховного жреца Амона поочерёдно своим трём сыновьям Масахарте, Джедхонсуефанху и Менхеперра.

Его дочь Мааткара занимала должность Божественной жены Амона. Его сын Псусеннес I стал фараоном XXI династии.

Гробница 
Мумия Пинеджема найдена в тайнике DB320 в Дейр эль-Бахри в 1881 году.

Имя

Родословие Пинеджема I

Примечания

Ссылки 
 Egypt, Land of Eternity — Pinudjem I  (англ.)

Верховные жрецы Амона